Maine kan syfta på:

 Maine coon – amerikansk raskatt
 Maine Road – en fotbollsanläggning i centrala Manchester 1923–2003
 University of Maine – ett stort statligt universitet i den amerikanska delstaten
 Maine Black Bears – det atletiska programmet vid University of Maine
 Maine Mariners – tidigare ishockeyklubb
 Maine Nordiques – tidigare ishockeyklubb
 Uí Maine – antikt irländskt kungadöme

Geografi 
 Mainebukten – en bukt i Atlanten utanför Nordamerikas östkust
 Provinsen Maine – flera olika engelska besittningar 1622–1650-talet i nuvarande Kanada och USA
 Maine-et-Loire – ett franskt departement

Frankrike
 Maine (provins) – tidigare fransk provins

 Maine (flod), departementet Maine-et-Loire,

USA
 Maine – en delstat i USA 1820–
 Mainedistriktet – ett distrikt i delstaten Massachusetts 1778–1820

Personer

Förnamn 
 Maine mac Cerbaill (död 537), irländsk kung
 Maine mac Néill (död 712), irländsk kung
 Maine Mór, irländsk grundare av kungariket Uí Maine

Efternamn 
 Dan Maines (född 1971), amerikansk musiker
 Henry James Sumner Maine (1822-1888), brittisk jurist
 John Maine (född 1981), amerikansk basebollspelare
 John Maines (född 1948), brittisk musiker
 Lloyd Maines (född 1951), amerikansk musiker
 Mack Maine (född 1985), amerikansk rappare och sångare
 Natalie Maines (född 1974), amerikansk singer-songwriter
 Pierre Maine de Biran (1766–1824), fransk filosof

Titel 
 Louis Auguste de Bourbon, hertig av Maine (1670–1736), fransk ädling

Fiktiva 
 Norman Maine – fiktiv karaktär i filmerna  Skandal i Hollywood från 1937 och En stjärna föds från 1954.

Fartyg 
 Maine-klass slagskepp
  – brittiskt ångfartyg
  – övningsfartyg vid Maine Maritime Academy

Se även 
 Main (olika betydelser)
 Mane

Robotskapade Frankrikeförgreningar